Osage County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Osage County, Kansas 
 Osage County, Missouri 
 Osage County, Oklahoma